Torrejoncillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrejoncillo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Torrejoncillo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar